Dawn of the Brave — пятый студийный альбом немецкой рок-группы Van Canto, вышедший в феврале 2014 года на лейбле Napalm Records. Альбом содержит 9 собственных работ Van Canto и четыре кавера на Europe, Бонни Тайлер, Энни Леннокс и Black Sabbath соответственно.

На песню «Into the West», кавер на Энни Леннокс, был снят видеоклип в поддержку альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Деннис Шунке — фронтмен, лидирующий вокал
 Инга Шарф — женский вокал
 Штефан Шмидт — низкий «соло-гитара» вокал, бэк-вокал
 Росс Томпсон — высокий «ритм-гитара» вокал, бэк-вокал
 Инго Штерцингер — низкий «бас-гитара» вокал, бэк-вокал
 Бастиан Эмиг — ударные

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Германии
Альбомы Napalm Records
Альбомы пауэр-метала